Here I Come – album di Barrington Levy del 1985
 Here I Come – traccia dell'album Sports Weekend: As Nasty As They Wanna Be, Pt. 2 dei 2 Live Crew del 1990
Here I Come – singolo di Fergie del 2008